

Källor
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (130001)-(135000), IAU: Minor Planet Center, Läst 7 juni 2009

Småplaneter 134001